Никола́й Миха́йлович Меньше́нин (6 января 1956 года, Копейск, РСФСР — 19 октября 2012 года, Челябинск, Россия) — советский и российский учёный-историк, археолог и специалист по охране памятников.

Биография 
Родился 6 января 1956 года в городе Копейске Челябинской области в рабочей семье.

С 1975 года работал в составе археологической экспедиции ЧГПИ, а затем — в составе Урало-Казахстанской археологической экспедиции. В 1979 году окончил историко-педагогический факультет Челябинского Государственного педагогического института по специальности «История и обществоведение, методист по воспитательной работе».

За многие годы работы открыл на территории Южного Зауралья более 200 археологических памятников различных эпох. Участвовал в раскопках и изучении культуры Синташта, осуществлял руководство одним из раскопов на поселении Аркаим, обнаружил в ходе разведочных исследований множество археологических памятников Аркаимской долины.

С 1991 года — главный специалист Государственного научно-производственного центра по охране историко-культурного наследия Челябинской области. Инициатор первых археологических раскопок в историческом центре Челябинска, один из руководителей проекта по изучению индустриального наследия Южного Урала и целого ряда очень важных археологических исследований последний лет, в том числе на острове Веры и в окрестностях озера Зюраткуль.

Скончался от рака желудка 19 октября 2012 года в Челябинске на 57-м году жизни.

Научные труды 

 Меньшенин Н.M., Бухонин А.А., Линченко Г.В. Разведки в стопной зоне Южного Урала // Археологические открытия 1978 года. М.: «Наука», 1979.— С. 189.
 Меньшенин Н.М. Археологические ресурсы Челябинской области // Природное и культурное наследие Урала: Материалы II региональной научно-практической конференции. Челябинск: Челябинский областной краеведческий музей, 2004. – С. 157-163.
 Григорьев С.А., Меньшенин Н.М. Мегалитические сооружения острова Вера на озере Тургояк в Южном Зауралье // Известия Челябинского научного центра, 2004. Вып. 1. – С. 208—213.
 Свистунов В.М., Меньшенин Н.М., Самигулов Г.Х. Первые демидовские заводы на Южном Урале. Челябинск: Изд-во «Рифей», 2007. – 184 с.

Примечания

Литература 
 Меньшенин Н.M., Бухонин А. А., Линченко Г. В. Разведки в стопной зоне Южного Урала // Археологические открытия 1978 года. М.: «Наука», 1979.— С. 189.
 Меньшенин Н. М. Археологические ресурсы Челябинской области // Природное и культурное наследие Урала: Материалы II региональной научно-практической конференции. Челябинск: Челябинский областной краеведческий музей, 2004. — С. 157—163.
 Григорьев С. А., Меньшенин Н. М. Мегалитические сооружения острова Вера на озере Тургояк в Южном Зауралье // Известия Челябинского научного центра, 2004. Вып. 1. — С. 208—213. -http://www.csc.ac.ru/news/2004_1/2004_1_13_2.zip
 Свистунов В. М., Меньшенин Н. М., Самигулов Г. Х. Первые демидовские заводы на Южном Урале. Челябинск: Изд-во «Рифей», 2007. — 184 с.
 Меньшенин Н. М. Наш город полон тайн: беседа с главным специалистом Государственного научно-производственного центра по охране культурного наследия Челябинской области Николаем Меньшениным / вела Дарья Лукашевская // Вечерний Челябинск. 20 февраля 2009 г. — С. 4. — https://web.archive.org/web/20111124224748/http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=23512

Археологи СССР
Археологи России